Иван Касабов може да се отнася до:

 Иван Касабов – български актьор
 Иван Касабов – военен лекар, един от последните баснописци в България
 Иван Костов Касабов – български лингвист
 Иван Христов Касабов – български революционер
 Иван Касабов – български режисьор